Dit artikel geeft een lijst van bergen op de Faeröer, gerangschikt volgens hoogte.

 
Faeröer
Bergen